O nome Beryl foi usado para dar nome a seis tempestades tropicais no Oceano Atlântico:

 Tempestade tropical Beryl (1982) - Deslocou-se sobre o Oceano Atlântico, mas dissipando-se antes de chegar nas Pequenas Antilhas, mas a sua passagem sobre Cabo Verde causou 115 mortes.
 Tempestade tropical Beryl (1988) - Formou-se sobre a Luisiana, Estados Unidos, moveu-se sobre o Golfo do México e atingiu Nova Orleans, matando uma pessoa e causando perjuízos totais somados em $4 milhões de dólares.
 Tempestade tropical Beryl (1994) - Formou-se próximo a costa oeste da Flórida, atingiu o estado, deslocou-se paralelamente à Costa Leste dos Estados Unidos e causou danos totais somados em $72 milhões de dólares.
 Tempestade tropical Beryl (2000) - Formou-se no Golfo do México, atingiu a costa perto da fronteira EUA - México, causou uma morte e causou alguns danos.
 Tempestade tropical Beryl (2006) - Formou-se a sudeste da Carolina do Norte, Estados Unidos, afetou Massachusetts e dissipou-se sobre o Canadá, causando poucos danos.
 Tempestade tropical Beryl (2012) - Formou-se a sudeste da Carolina do Norte, Estados Unidos, afetou Bahamas Cuba e Sudoeste dos Estados Unidos, sendo uma das tempestades mais fortes fora de época a impactar os Estados Unidos.
Furacão Beryl (2018) - Formou-se perto de Cabo Verde  atingido a força de furacão de categoria 1. Desintregou-se em uma onda tropical sobre as Pequenas Antilhas. Reemergeu mais tarde em uma tempestade subtropical perto de Bermudas mas logo dissipou-se. Não causou mortes e fez danos leves nas Antilhas. 
Desambiguação